Адильхан Шарипулы Добай (; , Шымкент, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Мактаарал М».

Карьера 
Воспитанник «Академии Онтустик». К «Ордабасы» присоединился в начале 2019 года, пройдя просмотр. В Премьер-лиге Казахстана дебютировал 31 марта 2019 года в матче против «Окжетпеса» (0:0).

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 среди юношей до 17 лет между сборными Казахстана и Уэльса, состоявшемся 13 октября 2018 года, забил гол, принёсший казахстанцам победу со счётом 1:0.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Академия Онтустик»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Ордабасы-2»